L'Homme de la Mancha est un album du chanteur Jacques Brel, sorti en 1968.
 L'Homme de la Mancha (Man of La Mancha) est une comédie musicale dont la première a eu lieu en 1965.
 L'Homme de la Manche (Man of La Mancha) est un film musical de Arthur Hiller sorti en 1972, d'après la comédie musicale. La dernière lettre du titre a été francisé en Manche, alors que la comédie musicale garde l'orthographe espagnole : Mancha.
 L'Homme de la Mancha est un sketch diffusé le  dans l'émission satirique française Les Guignols de l'info.

Voir aussi